80-й выпуск  Гент — Вевельгем — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 25 марта 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018 (категория ??).

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Мировой тур UCI 2018
Гент — Вевельгем